Соревнования по гольфу среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 11 по 14 августа на поле, расположенном в природном заповеднике Ресерва де Марапенди в районе Барра-да-Тижука. Последний раз соревнования по гольфу в рамках Олимпийских игр проходили в 1904 году. В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из 34 стран.

Олимпийским чемпионом стал британский гольфист Джастин Роуз, завершивший турнир с результатом 16 ниже пара. Серебряную медаль завоевал швед Хенрик Стенсон, который по итогам трёх соревновательных дней занимал второе место, отставая от британца всего на один удар, но не самое удачное выступление в четвёртом раунде не позволила ему опередить Роуза. Бронзовая медаль досталась американцу Мэтту Кучару, который по итогам заключительного раунда смог подняться с 7-го на 3-е место.

По результатам Олимпийских игр гольфисты получили очки в мировой рейтинг. За 1-е место Джастин Роуз получил 46 очков, что позволило ему войти в десятку сильнейших гольфистов мира, поднявшись с 12-го на 9-е место. Ставший серебряным призёром Хенрик Стенсон заработал 27,6 балла, а Мэтт Кучар 18,4.

Призёры

Формат 
Соревнование по гольфу включают в себя прохождение 72 лунок (4 раунда по 18 лунок), по одному раунду в течение 4 дней. В турнире принимают участие 60 спортсменов, квалифицированных на основании рейтинга IGF. По итогам всех 72 лунок гольфист, показавший наименьший результат, становится олимпийским чемпионом. Количество баллов, полученных спортсменом, равняется количеству ударов, затраченных на прохождение каждой лунки. В случае равенства очков для определения трёх медалистов может быть проведён дополнительный раунд.

Отказы 
Ещё до начала соревнований многие сильные гольфисты отказались от участия в Играх. Большинство из них мотивировало своё нежелание выступать в Рио-де-Жанейро боязнью заразиться вирусом Зика. Среди отказавшихся были:
  Джейсон Дэй (1-й номер мирового рейтинга)
  Дастин Джонсон (2)
  Джордан Спит (3)
  Рори Макилрой (4)
  Адам Скотт  (8)
  Брендан Грейс (10)
  Луис Остхёйзен (14)
  Хидэки Мацуяма (17)
  Шарл Шварцел (21)
  Шейн Лоури (27)

Соревнование

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты  на сайте Sports-reference.com
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года 
 Протокол соревнований